Калайджан / Калайджян — фамилия.
 Калайджан, Арташес Арменакович (род. 1971) — советский, российский, армянский футболист. 
 Калайджян, Аркадий Арташесович (род. 1992) — российский футболист.